Phaser steht für:
 Phaser (Musik), musikalischer Effekt
 Wortmarke für das Solid-Ink-Druckverfahren des Herstellers Xerox, siehe Festtintendrucker
 Handelsname des Insektizids Endosulfan
 ein fiktives Waffensystem aus der Science-Fiction-Serie Star Trek, siehe Star-Trek-Technologie#Phaser

Siehe auch:
 Faser (Begriffsklärung)
 Faeser
 Phase
 Phasor